Palácio da Justiça (Paris)
Palácio da Justiça (Roma)
Palácio da Justiça de Caracas

Em Portugal
Palácio da Justiça (Lisboa)
Palácio da Justiça (Porto)
No Brasil
Palácio da Justiça (Brasília)
Palácio da Justiça (João Pessoa)
Palácio da Justiça (Manaus)
Palácio da Justiça (Niterói)
Palácio da Justiça (Porto Alegre)
Palácio da Justiça (Recife)
Palácio da Justiça (São Paulo)

Desambiguação